Хуйа или Хуйя (обычно используется более благозвучная транслитерация Гуйя и Жуйя):

 Жуйя — муниципалитет в Испании
 (38628) Гуйя — транснептуновый объект
 (9488) Huia — астероид главного пояса
 Гуйя — вымершая птица
 Huia — род лягушек
 Huia — род вымерших растений девонского периода
 Хуйя (ок. 1350 год до н. э.) — древнеегипетский вельможа, главный помощник царицы Тии из XVIII династии.
 Хуйя (ок. 1279—1213 до н. э.) — царский писарь, а также «Глава над откормленной птицей» в правление фараона Рамсеса II (XIX династия).

См. также 
 Хуя, Пол